Osoby o tym nazwisku:
 Devin Ebanks – amerykański koszykarz
 Jonah Ebanks – kajmański piłkarz
 Jorge Ebanks – kajmański koszykarz
 Mark Ebanks – kajmański piłkarz
 Selita Ebanks – kajmański modelka